Приз Хаггерти () — это ежегодная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему игроку баскетбольного чемпионата США среди студентов университетских команд метрополии Нью-Йорка 1-го дивизиона NCAA, участвующие в Национальном пригласительном турнире (NIT). Голосование проводится среди спортивных обозревателей, входящих в ассоциацию баскетбольных обозревателей метрополии Нью-Йорка (MBWA). Является старейшим и наиболее престижным призом, который присуждается игрокам столичного региона страны. Был учреждён и впервые вручён Джулзу Бендеру из университета Лонг-Айленда в сезоне 1935/36 годов.

Всего лишь два игрока, Дик Макгуайр и Гэри Спрингер, становились лауреатами этой награды, будучи первокурсниками. Пять раз обладателями этой премии становились сразу два игрока (1972, 1984, 1987, 1994 и 2004). Девять игроков: Сид Таненбаум, Дик Макгуайр, Эд Конлин, Джим Макмиллиан, Фил Селлерс, Крис Маллин, Малик Сили, Луис Флорес и Чарльз Дженкинс получали трофей по два раза, причём Макмиллиан, Маллин и Дженкинс выигрывали его трижды. Макмиллиан в сезоне 1971/1972 годов стал чемпионом НБА в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Маллин же пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (с 1989 по 1993), а в 2011 году был избран в зал славы баскетбола. Дженкинс продолжает свою профессиональную карьеру.

В настоящее время лауреатами данной премии становились представители пятнадцати различных студенческих команд. Чаще других победителями этой номинации становились баскетболисты университета Сент-Джонс (27 раз), университета Сетон-Холл (13 раз), университета Лонг-Айленда и университета Хофстра (по 7 раз), Айонского колледжа и Нью-Йоркского университета (по 6 раз), Колумбийского университета и Фордемского университета (по 5 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетбольные награды NCAA‎